Commonwealth Bank Tennis Classic 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на острове Бали, Индонезия с 8 по 14 сентября. Турнир открывал осеннюю азиатскую серию соревнований.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Даниэла Гантухова (№ 11 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Патти Шнидер выигрывает свой 1й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.
 Патти Шнидер прерывает свою 38-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации.
 Тамира Пашек впервые доходит до финала соревнования ассоциации, не сыграв предварительно отборочный турнир.

Парный разряд

Факты 
 Се Шувэй выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Пэн Шуай выигрывает свой 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Обе теннисистки впервые выигрывают титул с партнёршей из другого НОК.

Ссылки

См. также 
 Commonwealth Bank Tennis Classic
 WTA Тур 2008
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Индонезия
Теннис
Сентябрь 2008 года
2008
Международные спортивные соревнования на Бали